Зенич — фамилия. Известные носители:

 Зенич, Василий Григорьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5289; 1 декабря 1835.
 Зенич, Иван Григорьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 3821; 12 декабря 1824.